

Régimes politiques 
 Quatrième République, régime politique du Brésil de 1946 à 1964.
 Quatrième République, régime politique du Burkina Faso depuis 1991.
 Quatrième République, régime politique de Corée du Sud de 1972 à 1979.
 Quatrième République, régime politique de la France de 1946 à 1958.
 Quatrième République, régime politique du Ghana depuis 1993.
 Quatrième République, régime politique de Madagascar depuis 2010.
 Quatrième République, régime politique du Niger de 1996 à 1999.
 Quatrième République, régime politique des Philippines de 1972 à 1986.
 Quatrième République, régime politique du Tchad depuis 2018.
 Quatrième République, régime politique du Venezuela de 1830 à 1999.

Parti politique 
 Mouvement pour une Quatrième République, parti politique hongrois créé en 2012.

Voir aussi